Fritz Bayerlein ist der Name folgender Personen:

* Fritz Bayerlein (Maler) (1872–1955), deutscher Maler 
 Fritz Bayerlein (Generalleutnant) (1899–1970), deutscher Generalleutnant
 Fritz Bayerlein (Textilfabrikant) (1905–1996), deutscher Textilfabrikant und Politiker